Privatunternehmen steht für:

 Gegenteil von öffentliches Unternehmen
 Ein Unternehmen mit privatrechtlicher Rechtsform, siehe Unternehmen #Privatrechtliche Rechtsformen